Kia Pegas – autovettura della casa automobilistica coreana Kia
 Melezio I Pegas (1549-1601) – arcivescovo ortodosso greco
 Pegas Fly – compagnia aerea russa
 Tomashevich Pegas – bimotore monoposto sovietico da attacco al suolo